Termenul „ordine” se poate referi la:
 În matematică, relația de ordine este un anumit tip de relație binară între elementele unei mulțimi
 Ordine alfabetică  
 Număr de ordine
 Ordine, autoritate

Vezi și
Ordin